Населението на Либия според последното преброяване от 2006 г. е 5 363 369 души.

Численост 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Възрастова структура 
(2009)
 0-14 години: 33 % (мъже: 1 065 606 / жени: 1 020 102)
 15-64 години: 62,6 % (мъже: 2 036 780 / жени: 1 923 566)
 над 65 години: 4,4 % (мъже: 136 224 / жени: 142 079)

(2000)
 0-14 години: 36% (мъжe: 938 476/ жени: 899 139)
 15-64 години: 60% (мъже: 1 595 306/ жени: 1 485 069)
 над 65 години: 4% (мъже: 97 770/ жени: 99 690)

Естествен прираст

Коефициент на плодовитост 
 2000 – 3,71

Етнически състав 
Около 95 % от населението на Либия е съставено от араби, а берберите са под 5 % от населението. Сред берберските народи по-големи са тубу и туарегите.

Религия 
 99 % – мюсюлмани (предимно сунити)
 1 % – християни (православни, католици, англикани)

Езици 
Арабският език е официален в Либия, който е говорен от 95 % от населението, а около 5 % от населението говорят на берберски езици.

Вижте също 
 Население на Африка

Източници

Външни препратки